est la formule brute de plusieurs isomères.

 muscimole, numéro CAS : 
 dihydrouracile, numéro CAS : 
 diazoacétate d'éthyle, numéro CAS :